Escardamulas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anchusa azurea.
 El nombre común de la planta Arctium lappa.